John Goossens (zakenman) (1944-2002), Belgisch manager, baron en sportmecenas
 John Goossens (voetballer) (*1988), Nederlands voetballer